Земко:
 Земко, Андрей Петрович (род. 1961) — советский хоккеист.
 Земко, Евгений Дмитриевич (род. 1996) — белорусский футболист.